Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour Casablanca 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Sandra Klemenschits e Kristina Mladenovic che hanno battuto in finale Magda Linette e Katarzyna Piter 6-3, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

 Mervana Jugić-Salkić /  Darija Jurak (semifinali)
 Arina Rodionova /  Aurélie Védy (primo turno)

 Sandra Klemenschits /  Kristina Mladenovic (Campionesse)
 Séverine Beltrame /  Aleksandra Panova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour Casablanca 2011